Шиміан () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Шиміан () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Шиміан.
 Шиміан () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Шиміан () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Шиміан.